Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Marcel Granollers 7-66, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)
 Tomas Behrend /  Marcel Granollers (finale)

 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (primo turno)
 Juan Antonio Marín /  Boris Pašanski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2006